Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2015/16.

Формат турнира не претерпел изменений по сравнению с предыдущим розыгрышем. В групповом этапе участвуют 32 клуба: 22 команды, получившие автоматическую квалификацию, и 10 победителей четвёртого квалификационного раунда (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации).

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Команды, занявшие третье место, переходят в Лигу Европы на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2015/16 представлены национальные лиги следующих стран:
 Испания — 5 команд,
 Англия, Германия — по 4,
 Италия, Португалия, Россия, Украина, Франция — по 2,
 Белоруссия, Бельгия, Греция, Израиль, Казахстан, Нидерланды, Турция, Хорватия, Швеция — по 1.

Команды 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 (составы)

Всего в групповой стадии турнира участвуют 32 команды, 22 команды начинают участие с групповой стадии, а 10 команд пробиваются через квалификацию. Все попавшие в групповую стадию команды посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на 2015 год. Теперь в первой корзине располагаются чемпионы первых семи стран в таблице коэффициентов УЕФА и обладатель кубка чемпионов. Так как обладатель кубка, испанская «Барселона», пробилась в групповой этап как чемпион Испании, то место в 1 корзине отдано чемпиону восьмой ассоциации в таблице коэффициентов — нидерландскому ПСВ.

Группы 
Время начала матчей: 20:45 CEST (UTC+2) / CET (UTC+1), за исключением матчей белорусских и российских команд в 5-м туре этапа (24—25 ноября), которые начнутся в 18:00 по среднеевропейскому времени (и в 20:00 по местному времени UTC+3 в этих странах); и матчей в Казахстане в 4-м и 5-м турах, которые начнутся в 16:00 CET (в 21:00 по местному времени UTC+6). Приведённые ниже времена начала матчей — CEST/CET.

Группа А

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа В

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа С

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа D

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа E

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа F

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа G

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа H

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Примечания 

Лига чемпионов УЕФА 2015/2016